Nahan () ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Nahan ist Verwaltungssitz des Distrikts Sirmaur.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 28.899. Davon waren 79,4 % Hindus, 13,7 % Muslime und 5,8 % Sikhs.
Die Stadt liegt auf einer Höhe von  auf einem Bergkamm der Siwaliks. 

Nahan wurde 1621 als Hauptstadt des Fürstenstaats Sirmur gegründet.

Klima 
Das Klima in Nahan ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 2174 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 21,0 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Sirmaur